Места:
 Места — река в Болгарии и Греции (Нестос).
 Места — село в Болгарии.
 Места — объединение дворян-овцеводов в Испании в 1273—1836 годах.

См. также 
 Место